Røen ist der Familienname folgender Personen:

 Guro Røen, norwegische Handball-Schiedsrichterin
 John Røen (1903–1979), norwegischer Skilangläufer
 Sigurd Røen (1909–1992), norwegischer Skisportler